Nahuel steht für:

 Nahuel Huapi, See in Argentinien
 Matías Nahuel Leiva (* 1996), spanisch-argentinischer Fußballspieler